Plaça Reial – Barcelona, Catalogna, Spagna
 Place des Vosges – Parigi, Francia, originariamente Place Royale
 Place Royale (Bruxelles) – Belgio
 Place Royale (Reims) – Francia
 Royal Plaza (Bangkok) – Thailandia 
 Royal Square of Esfahan – Iran, oggi Naqsh-e Jahan Square